Catherine Bott ist der Name folgender Personen:
 Catherine Bott (Sängerin) (* 1952), britische Sopranistin 
 Catherine Bott (Fußballspielerin) (* 1995), neuseeländische Fußballspielerin